Вардапе́т () — образованный монах, обладающий правом проповедовать и наставлять паству в Древней и современной Армении. Вардапеты — наиболее образованная часть средневекового армянского духовенства. Самый известный вардапет в Европе — Мхитар Севастийский. Вардапетами были Саят-Нова и Комитас.

Аналогом вардапета армянской церкви является архимандрит в православной церкви.

В настоящее время вардапет — учёная степень в Армянской церкви, соответствует учёной степени кандидат наук. Степень может получить только священнослужитель, не состоящий в браке (представитель безбрачного духовенства). Соискатели степени получают её по результатам экзаменов только от епископов, обладающих учёной степенью тцайрагуйн вардапет.

См. также 
 Армянская апостольская церковь
 Армянская католическая церковь

Примечания

Ссылки 
 Иоанн Павел II, Address of John Paul II to the Mechitarist Order on the third centenary of their founding. 3 июля 2001. Восстановлен 11 ноября 2008.

Армянская апостольская церковь